Пинчер:

 Пинчер — группа пород собак.
 Пинчер, Маттиас (род. 1971) — немецкий композитор и дирижёр.